Растр ()
 1) у поліграфії — представлення графічної інформації за допомогою точок різної величини. При збільшенні такого зображення чіткіше і виразніше проявляється растр (зернистість), тому, на відміну від векторної графіки, таке зображення має найбільшу якість у натуральній (чи зменшеній) величині;
 2) у системах обробки інформації — представлення зображень у вигляді бітових карт (bitmap). Бітова карта — елемент зображення певної точності (глибина, яскравість, колірність), представлений сукупністю точок з заданими характеристиками (глибина кольору, насиченість, колір). Р. може бути монохромний чи поліхромний. Обробка растрових зображень здійснюється растровими графічними редакторами.

Див. також 
 Растрова розгортка

Растрова графіка
Поліграфія